Die BGL Ligue 2013/14 war die 100. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer und die 7. seit der Erstaustragung im Jahre 2007.

F91 Düdelingen feierte seinen 5. Titel in der BGL Ligue.

Abschlusstabelle

Relegation

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14